Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not – pierwszy długogrający album brytyjskiej indierockowej grupy Arctic Monkeys.

Lista utworów 
 The View From The Afternoon – 3:38
 I Bet You Look Good on the Dancefloor – 2:53
 Fake Tales Of San Francisco – 2:57
 Dancing Shoes – 2:21
 You Probably Couldn’t See For The Lights But You Were Staring Straight At Me – 2:10
 Still Take You Home – 2:53
 Riot Van – 2:14
 Red Light Indicates Doors Are Secured – 2:23
 Mardy Bum – 2:55
 Perhaps Vampires Is A Bit Strong But… – 4:28
 When The Sun Goes Down – 3:20
 From The Ritz To The Rubble – 3:13
 A Certain Romance – 5:31

Przypisy 

Albumy Arctic Monkeys
Albumy muzyczne wydane w roku 2006
Albumy Domino Recording Company
Albumy nominowane do Mercury Prize
Albumy wyprodukowane przez Jima Abbissa